Tyranny (álbum de The Voidz)
 Tyranny (álbum do Shadow Gallery)
Ou ainda:
 Tyranny (For You)

Desambiguação